Tabara kan syfta på följande platser:

Lettland 

 Tabore, ort, Daugavpils novads,

Spanien 

 Tábara (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Tábara (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Lettlandförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar